Příjmení Liebich má více nositelů:

 František Liebich (1778–1830 nebo 1832), český hudební skladatel, varhaník a pedagog
 Christoph Liebich (1783–1874), vysokoškolský pedagog v oboru lesnictví
 Jan Karel Liebich (1773–1816), německý divadelní režisér a ředitel
 Josef Maria Liebich (1839–1908), český katolický kněz

Externí odkazy